

Inicios 

«Los Inicios en Pompeya»
En el año 1903, un grupo de adolescentes alumnos del Colegio Luppi, que se juntaban a jugar al fútbol en los alrededores de la actual estación Sáenz, en el barrio de Nueva Pompeya, decidieron constituir un equipo a los fines de enfrentarse con otros en las mismas condiciones. La primera reunión formal, sin actas ni sede, sucedió el 25 de mayo de ese año en la vereda frente a la casa de Tomás Jeansalle, situada en la calle Ventana 859. El nombre elegido fue «Verde esperanza y nunca pierde» y el lugar de la primera cancha, la calle Cachi entre Traful y Ancaste.

«Defensores de Ventana»
En 1905, con el club asentado y bajo la conducción de Hilario Germán Ramponi, se cambió el nombre por el de «Defensores de Ventana», y más tarde se acercaron al club pioneros como Ernesto Dellisola, Antonio Salgado y Elisardo Fernández.
«De Verde esperanza y no pierde a Uracán»
Luego, una vez más en las veredas de la calle Ventana, se realizó la primera asamblea, posiblemente el 25 de mayo de 1907. Con la idea de participar orgánicamente en los torneos de las asociaciones reconocidas, con Américo Stefanini como principal impulsor de la iniciativa, decidieron regularizar el club bajo el nombre de «Verde esperanza y no pierde» (o «Verde esperanza y nunca pierde»), tras sugerirse otros que no prosperaron, como «Defensores de Nueva Pompeya», incluido un insólito «Defensores de Villa Crespo», aunque no existe documentación alguna para verificarlo. Siguiendo con la historia, se dice que fueron hasta una librería del barrio, ubicada en la esquina de Av. Sáenz y Esquiú, con la intención de encargar un sello de goma con el nombre del club, pero no lo pudieron hacer. Algunas narraciones suponen que no les alcanzó el dinero para tanta cantidad de letras, otras sostienen que en realidad el librero, de apellido Richino, les recomendó un nombre más corto, ya que el elegido era muy extenso para denominar a un club de fútbol. Así fue que, en una de las paredes, había un aviso comercial (o almanaque) con la leyenda “El Huracán”, y los muchachos se decidieron por ese nombre. El primer sello del club decía: “CLUB EL URACÁN - Calle VENTANA 859”. La ausencia de la letra “H” podría deberse a que el librero era de origen italiano y esa letra solo se usa para ciertas formas de verbo, o simplemente por un olvido o error, aunque, cuando le reclamaron la falta, solo obtuvieron la devolución de cincuenta centavos, según algunos, o una almohadilla de sellos, según afirman otros. Existen testimonios de que en la comisión directiva el primer presidente fue Agustín Caimi, el secretario Tomás Jeansalle y el tesorero Gastón Brunet. Asimismo fueron designados A. Billard como capitán y E. Dellisola como subcapitán.

«Huracán»
Ya en 1908, se acercaron al grupo precursor otros jóvenes, alumnos en su mayoría del Colegio San Martín, de Parque Patricios, y jugadores de otros clubes, como los hermanos Alberti. Es entonces que apareció la figura de José Laguna, proveniente del club Gloria de Mayo, que en algunas oportunidades había jugado para Huracán, quien, tras una final perdida escandalosamente contra el club Soler-Boca que llevó a algunos a querer disolver el club, alentó a los muchachos a seguir adelante. A pesar de que él no había participado de la final, convocó a una reunión para decidir el futuro de Huracán. Dicha reunión, en la que se refundó el club, ahora uniendo Pompeya con Parque Patricios, se realizó en la calle Patagones 2250 (hoy 2972), en la casa de Ernesto Dellisola, el día 1 de noviembre de 1908, y participaron de la misma, además del mencionado Laguna, Agustín Alberti, Vicente Chiarante y Enrique Berni, entre otros.

Existe un libro de actas, con seguridad iniciado en julio de 1910, donde la que lleva el título de "Acta de Fundación del Club Atlético Huracán", fechada retroactivamente el 12 de noviembre de 1908, dice: “Fúndase en Buenos Aires con fecha 25 de mayo de 1903 el Club Atlético Huracán y reorganizado el 1º de noviembre de 1908, con el fin de fomentar el juego atlético, especialmente el football”, firmando como presidente José Laguna y como secretario Alberto Rodríguez.En dicha acta fundacional, se dejó constancia de que "los distintivos que usará el club serán los siguientes: "en football se usará camiseta blanca con la insignia del globo Huracán". Este globo aerostático, que llegó a la Argentina traído desde Francia por el Aero Club Argentino, fue piloteado por primera vez, por el ingeniero electricista Jorge Newbery, a mediados de 1909, por lo que es imposible que haya sido conocido en 1908, pero sí en 1910, cuando el día 20 de julio se realizó la segunda asamblea y se redactó aquella primera acta, que lleva un sello redondo, con un Globo en cuya base decía "Huracán", en el centro, y las leyendas "Club Atlético" en la parte superior, y "Fundado el 1º de noviembre de 1908", en la inferior. Esta fecha quedó como la de fundación oficial.

Década de 1910 

 En 1910, con José Laguna al frente de la presidencia de Huracán, Jorge Newbery es nombrado socio protector del club.
Durante este año, Huracán jugó en la “Liga 43”, que constaba de la participación de 43 clubes de segunda y cuarta división.
Para poder ser parte de este torneo los equipos debían presentar 4 formaciones (formación “A”, “B”, “C” y “D”) para jugar 4 partidos por semana pero surgió un inconveniente para “El Globo”: solo poseía 22 jugadores. La solución para este problema fue turnar a los jugadores para que cada uno participe de dos encuentros por fecha. Los cuatro equipos que representaban al Club de Parque Patricios, llegaron al primer puesto en sus respectivos grupos.
Se destacó el equipo que fue conocido como: “Huracán “A”, que se coronó campeón, perdiendo un solo punto, ante Lanús Junior. Entre los jugadores más destacados se encontraban: el arquero, Enrique Berni; los defensores, Agustín Alberti, E. Lerov y J. López; los volantes, Juan Fariña, Vicente Chiarante, Ramón Guruchaga y Pedro Martínez; y, por último, los delanteros Dellisola, Martínez, Salgado, Walter Lujan, R. Fernández, Ángel Cambiasso y Sosa, entre otros.

 En 1911 los sueños fundacionales parecen comenzar a resquebrajarse: no había una secretaría por falta de local; las reuniones se realizaban en diferentes domicilios: Patagones 3066, Liniers 2370 y en algunos domicilios de los integrantes del club. Tras una reorganización de la institución, José Laguna fue despedido de su cargo, como presidente de Huracán, y remplazado por José Balsamini, quien fue nombrado el 25 de mayo como presidente interino. El 28 de junio, asumió definitivamente, como autoridad del club, Juan Jacques.
Pese al mal momento institucional que atravesaba, Huracán (que hacía las veces de local en un “potrero” ubicado en las calles Cachi y Traful, en Pompeya), iba tomando protagonismo: obtuvo 2 copas de la llamada “Liga 43” (anteriormente mencionada), cuando Huracán "A" y Huracán "B", ambos invictos hasta ese momento, se enfrentan y el equipo “A” consigue la victoria, consagrándose uno campeón y otro subcampeón al final del torneo.
Corriendo mayo de 1911, Jorge Newbery es nombrado Socio Honorario de Huracán, debido a que se había convertido en un gran benefactor del club. Newbery se encargó de encabezar la gestión para solicitar a la Municipalidad el préstamo de parte del predio ubicado en la calle Arenas (hoy Almafuerte), cercano a la estación de ferrocarril “Sáenz”, para poder contar con un campo de juego que le permitiera al club formar parte de la Asociación Argentina de Football.

 En 1912, cuatro años después de la fundación oficial, Huracán debutó en la Tercera División, en la cual solo podían participar jugadores menores de 18 años, y por este motivo el club tuvo que deshacerse de muchos jugadores. En agosto, toma posesión del terreno conseguido en la calle Arenas y, a partir de ese momento, comienzan a buscar maneras de recaudar fondos para poder construir lo que tanto se anhelaba, una cancha propia, pero para eso primero, había que rellenar el terreno, nivelarlo, cubrirlo de pasto y conseguir una casilla para vestuarios y baños. Faltaba dinero para lograrlo, entonces para reunir fondos se dispone formar una academia de baile y organizar un encuentro familiar por mes para generar recursos.
Otra forma que utilizaron, fue la de solicitar la ayuda a las familias más tradicionales y adineradas de la zona e incluso a un caudillo conservador, de apellido Canton, que formaba parte de una organización política, le ofrece a las autoridades de Huracán el dinero necesario para que compren madera para la casilla del predio, a cambio de 200 libretas de enrollamiento, para que llegado el día de las elecciones, su partido disponga de esa cantidad de votos. En esos momentos, el club solo contaba con 80 socios, por lo que debieron recurrir a familiares y amigos para reunir la cantidad de personas que les solicitaba; logrado esto, reciben la madera prometida. Finalmente, luego de un gran esfuerzo, Jorge Newbery consigue el ingreso de Huracán a la Asociación Argentina de Football. Si bien el caudal del club avanzaba, la situación económica no dejaba de ser preocupante: el señor Alzua, un apasionado del club y de buen pasar económico, solía contribuir con las pelotas necesarias para la realización de los partidos. En el partido contra Bernal, y con el equipo ya dentro de la cancha, los dirigentes llegaron a la casa de Alzua para pedir una pelota, pero el benefactor no se encontraba, en ese momento el defensor Agustín Alberti advirtió que en un campo vecino había unos muchachos jugando con una pelota nueva y, con la ayuda de Ernesto Dellisola, saltó el alambrado, se apoderó del balón y lo pateó hacía el campo de juego, de esta manera el partido se desarrolló normalmente. Huracán ganó 9-0. Terminado el encuentro, la pelota fue devuelta a sus dueños.

En pleno progreso, Huracán instaló su sede social en la calle Fátima 732. En ese año el equipo ganó su zona, y luego derrotó en la semifinal a Alumni por 6 a 1 y perdió la final con Boca Juniors por 6 a 1. Fue un campeonato brillante para el equipo, ya que solo perdieron un partido, y finalizaron el torneo con 47 goles a favor y 10 en contra. Esta actuación le valió la posibilidad de anotar el equipo en la División Intermedia, ya que todos los participantes de la Segunda División (en la que le hubiera correspondido actuar) fueron promovidos ante la necesidad de incorporar equipos a la Primera División, lo que se hizo promoviendo, a su vez, a todos los integrantes de la Intermedia.

 En 1913 participó en la “Segunda Liga”, que se dividía en 3 secciones: Intermedia —que representaba la segunda categoría del fútbol argentino, Intermedia de reservas y Segunda División. Huracán no se limitó a inscribir solo un equipo en la segunda liga, sino que también anotó uno en tercera división y otro juvenil en cuarta división. Más allá de la prioridad lógica que recibió el primer equipo, la mayor atracción residía en el equipo de cuarta categoría. En dicho torneo Huracán incorporó al primer extranjero en la historia del club, el uruguayo Abelardo González.

Así, sin pasar por la Segunda División, el primer equipo jugó en la sección “A” de División Intermedia, obteniendo el campeonato tras ganar la final contra Gimnasia y Esgrima de Flores por 3 a 1. Como campeón de Intermedia, con el ascenso logrado, tuvo que enfrentarse contra el equipo de reserva de Ferro Carril Oeste por la final que otorgaba la Copa Campeonato de División Intermedia. En el primer partido, disputado el 28 de diciembre, en la cancha de Racing Club, luego de 120 minutos de juego, igualaron 1 a 1. Al domingo siguiente, un 4 de enero muy caluroso, en Avellaneda, se volvieron a enfrentar y la victoria le correspondió a Ferro 2 a 0, pero Huracán ya estaba en Primera División. El campeonato fue un éxito para la institución, con 12 partidos ganados de 14 disputados, con un empate con Independiente de La Plata y una sola derrota, contra Boca Alumni, finalizando con 78 goles a favor y 11 en contra.

Fue en ese momento que la Comisión Directiva le envió a Jorge Newbery, un telegrama emocionante: "Hemos cumplido. El Club Atlético Huracán, sin interrupción atravesó tres categorías, ascendiendo a Primera División, como el globo que cruzó tres Repúblicas".

 En 1914, a 28 días del debut en Primera División, el Globo perdió a su primer ídolo, Jorge Newbery falleció en un accidente aéreo, pero contando con el regreso de José Laguna, que pronto se convertiría en un ídolo del globo. Para ese entonces la cifra de socios ascendió de 200 a 400 miembros, algo que para aquella época significó un enorme salto. Huracán debutó en la máxima categoría del fútbol argentino un 23 de marzo, su rival era Ferro, a quien venció con un rotundo 4-2, y la racha no terminó ahí, en la siguiente fecha Huracán venció a Belgrano Athletic, que era considerado un grande en aquella época, por el mayor resultado conseguido hasta ese momento (10 a 1). La primera derrota del equipo fue el 12 de abril, contra Racing, por 4-1.

A mediados de año iba a surgir un enorme problema para la dirigencia del club: la Municipalidad les reclamaba y pedía la devolución de las tierras que ocupaba el campo de juego, en la calle Arenas; por tal motivo, el presidente del club, Germán Blanco, debió recurrir al alquiler de un predio en las calles Chiclana 4186 y La Plata, con un costo anual de $600. Para cubrir el pago Huracán solicitó un préstamo de $2000 pesos a la Asociación Argentina de Football. Finalmente, el 2 de agosto, el Globo debuta ante River, con un gol de Laguna a los 73 minutos, aunque a los 88 minutos se cobra un penal para el contrario, el cual fue errado. Siete días más tarde, jugó el primero de sus 22 clásicos, contra Boca Juniors, en la era amateur. También actuó como local, pero perdió 2-1. El globo consigue el 5.° puesto en el campeonato, aunque con una campaña regular.

 En 1915, la fusión de la Federación y la Asociación Argentina de Football, tornaron el torneo más difícil y competitivo; Huracán, con Lorenzo Colonello como nuevo presidente del club, afrontó el nuevo torneo a lo grande, anotando cuatro equipos, uno en primera liga, división intermedia y los restantes, en segunda y tercera.
Este año, Huracán consigue ganarle, por primera vez, a Boca Juniors, y a Independiente, ambos por un tanto contra cero. Al finalizar el torneo, Huracán finaliza séptimo, con José Laguna como goleador con 12 tantos, el globo realiza una muy buena campaña.

Además, la cantidad de socios del club aumentó notablemente, y también se redactó el primer reglamento interno de la institución.

El 24 de octubre, se jugó el primer partido de uno de los clásicos más importantes del país. Huracán y San Lorenzo se enfrentaron en el estadio de Ferro Carril Oeste, donde el equipo del Bajo Flores hizo las veces de local. El partido finalizó 3-1 a favor de San Lorenzo. El primer gol lo marcó, a los 31 minutos, José Laguna. Luego, mientras “el globo” se imponía por un tanto, fueron expulsados Caldera y Palacio. A partir de ese momento, San Lorenzo fue contundente. A los 51 minutos M. Perazzo, empató el partido; no paso mucho tiempo para que Xarau lograra marcar el segundo tanto y luego, nuevamente, M. Perazzo sellaría la victoria para el equipo local.

 En 1916 el globo no solo progresa en Primera División, ya que finaliza en el 5.° puesto donde nuevamente Laguna sería el goleador del equipo con 6 tantos, sino que también lo hacía con sus equipos de categorías menores: la tercera se alzó campeona con la copa campeonato y la quinta división conquistó, la copa de competencia.
Institucionalmente, con diversos progresos en el sector social y un equipo sólido en primera división la masa societaria incrementaba cada vez más.

El 6 de julio de este año es convocado el primer jugador de Huracán que debutaba en selección argentina para la Copa América 1916: Pedro Martínez. El partido para el cual fue llamado (contra Chile), se disputó en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y finalizó 6-1, a favor de la albiceleste.

El siguiente 10 de julio, se disputó el partido con Brasil, sin embargo, cuando los dirigentes de la Asociación Argentina de Football hicieron cuentas, solo había diez jugadores para formar el equipo, entonces, recurrieron a llamar a José Laguna, quien se encontraba en la tribuna, dispuesto a mirar el encuentro. El "Negro", que nunca había actuado en la Selección, aceptó de inmediato completar la escuadra albiceleste. A los 10 minutos del primer tiempo, la Argentina abrió el marcador mediante un fuerte remate del "Negro" Laguna, aunque, luego Brasil conseguiría el empate de la mano de Alencar.

 En 1917, el globo ocupó un meritorio tercer puesto, con 28 puntos (que obtuvo con 11 partidos ganados, 6 empatados y 3 perdidos) donde nuevamente Laguna sería el goleador con 11 goles, ubicándose a 7 puntos del campeón Racing. También, este año, Huracán presentó equipo para jugar la tercera división, el cual se consagró campeón.
Durante el mandato de Colonello, se decide nombrar al segundo presidente honorario. En esta ocasión fue el señor Aldo Cantoni, quien obtuvo el mérito gracias a sus aportes y vinculaciones entre Huracán y el mundo de la política argentina.
Este año Huracán, al igual que él años anterior, tuvo convocados a la selección argentina para jugar el torneo Sudamericano. En este caso los convocados fueron Pedro Martínez y Jaime Chavín.

 En 1918 además del plantel de primera división se inscribieron dos equipos en segunda legra y otro par en la tercera. Huracán desde su llegada a Primera finaliza en el octavo puesto, nuevamente Laguna es goleador, pero esta vez acompañado de Pezzutti con 5 goles cada uno, había un detalle relevante: entre los equipo protagonistas principales a esa altura, solo Racing lo pudo derrotar. Y fue por la mínima diferencia (1-0, en la Avenida La Plata). Además, el equipo cerró el campeonato con un triunfo contundente e histórico: 4-0 a River. Y en la Copa de Honor consiguió el primer triunfo en la historia del clásico frente a San Lorenzo: 2-0 con goles de Laguna y Ginevra.
A pesar de que no pudo pelear el campeonato y de algunas derrotas propias de la irregularidad. Lo que estaba por venir, no hizo más que confirmar esa impresión.

 En 1919, a consecuencia de la División que se produjo en el fútbol argentino, los campeonatos carecieron de una organización adecuada. La Asociación Argentina de Football tuvo un torneo con varias irregularidades. La primera parte de la temporada, que contó con la participación de equipos de las dos Asociaciones, fue anulada. Huracán había jugado hasta entonces seis partidos. Luego, la Asociación Argentina realizó un torneo que contó con la participación de seis equipos si bien las estadísticas del nuevo campeonato marcan a Huracán como tercero, cabe aclarar que el Globo no jugó todos sus partidos y que si esto se hubiese dado podría haber alcanzado al campeón Boca Juniors.
El xeneise jugó siete partidos de los diez que le correspondían y consiguió 14 puntos. Huracán si hubiese ganado sus cotejos pendiente lo podría haber alcanzado dentro de los términos matemáticos. Huracán terminó tercero, pero se quedó con la amarga sensación de la peor derrota histórica, justo en el superclásico de entonces: 0-7 ante Boca.

Década de 1970 
 En 1973 Huracán volvió a ser campeón en Primera División, después de 45 años

Huracán del '73 
Es entonces que el proceso iniciado por el director técnico César Luis Menotti en 1971, desembocó en el gran equipo, sobre todo en la primera rueda del torneo, y se consagró dos fechas antes de la finalización del mismo, a pesar de perder por 2 a 1, de local, contra el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, se consagró campeón el 16 de septiembre de 1973 por quinta vez en su historia y por primera vez en el profesionalismo.El palacio Tomas A. Ducó era escenario del último pasito que le faltaba al Quemero para mantener la diferencia inalcanzable a dos fechas del final. Sale estático Huracán, el miedo lo paraliza y Gimnasia con la tranquilidad del que nada tiene en juego. Al término de los primeros 45 min. Vélez ganaba 1 – 0 con gol de Benito y 0 – 0 en el Ducó. Sobre los últimos partidos del campeonato, Huracán denunciaba imprecisión en el juego y falta de gol, este partido no sería la excepción. Gimnasia pego primero a los 2 minutos del complemento y a mirar el tablero del partido en Liniers (recordemos que no existía el tablero electrónico, solo de chapa que se cambiaba manualmente si se modificaba los resultados en otros estadios). Empata Boca a los 52 con gol de Rogel y el silencio invade al pueblo Quemero, silencio que disipa con un nuevo gol de Vélez a cargo de Fucceneco 7 minutos después. Ahí si, la algarabía es total y poco importa ya el segundo de Gimnasia a cargo de Palacios a los 65, porque lo mismo se gana con la derrota. El partido se termina a los 85, con el penal convertido por Larrosa y en público que invade el campo de juego. Un gran equipo de César Luis Menotti, que quedó en la memoria de todos.

Terminó obteniendo 46 puntos a lo largo de las treinta y dos fechas, fruto de 19 partidos ganados, 8 empatados y 5 perdidos con 62 goles a favor y 30 en contra siendo la valla menos vencida. La formación quedó en la memoria de todo amante del buen trato de la pelota, más allá de los colores de la camiseta. Héctor Roganti, Nelson Chabay, Daniel Buglione, Alfio Basile, Jorge Carrascosa, Miguel Brindisi, Francisco Russo, Carlos Babington, René Houseman, Roque Avallay y Omar Larrosa era el once de aquel equipo. Huracán ganó el Torneo Metropolitano y quedó en la historia. Los diarios y revistas titulaban: “Parque de los Patricios, palacio del gol”, “Huracán sigue regalando fiestas” “¿Cuánto vale el abono a platea en Huracán?”.

Campaña

1.ª fecha 04/03/1973 en Parque Patricios: Huracán 6 (Miguel Brindisi 2, Carlos Babington 2, Omar Larrosa y Eduardo Quiroga), Argentinos Juniors 1 (José Pekerman)

2.ª fecha 09/03/1973 en Rosario: Newell’s Old Boys 0, Huracán 2 (Omar Larrosa y René Houseman)

3.ª fecha 18/03/1973 en Parque Patricios: Huracán 5 (Roque Avallay 3 y Miguel Brindisi 2 (2p)), Atlanta 2 (Juan A. Gómez Voglino y Jorge Ribolzi)

4.ª fecha  25/03/1973 en Santa Fe: Colón 1 (Humberto Zuccarelli (p)), Huracán 3 (Carlos Babington, Omar Larrosa y René Houseman)

5.ª fecha  04/04/1973 en Parque Patricios: Huracán 5 (Roque Avallay 3 y Miguel Brindisi 2 (1p)), Racing Club 0

6.ª fecha  08/04/1973 en Liniers: Vélez Sarsfield 0, Huracán 1 (René Houseman)

7.ª fecha 12/04/1973 en Boedo: Huracán 3 (Miguel Brindisi 2 (1p) y Roque Avallay), Estudiantes de La Plata 3 (Rubén Bedogni 2 (1p) e Ignacio Peña (p))

8.ª fecha Libre

9.ª fecha 22/04/1973 en Belgrano: River Plate 1 (Oscar Más (p)), Huracán 0

10.ª fecha  27/04/1973 en Liniers: Huracán 2 (René Houseman y Omar Larrosa (p)), All Boys 1 (Valentín Sánchez)

11.ª fecha 06/05/1973 en Rosario: Rosario Central 0, Huracán 5 (René Houseman 2, Omar Larrosa, Leónidas del Valle y Miguel Brindisi)

12 fecha 13/05/1973 en Parque Patricios: Huracán 2 (Omar Larrosa (p) y Roque Avallay), Chacarita Juniors 0

13.ª fecha 20/05/1973 en Avellaneda: Independiente 1 (Eduardo Maglioni), Huracán 2 (Miguel Brindisi y René Houseman)

14.ª fecha 27/05/1973 en Parque Patricios: Huracán 5 (Carlos Babington 2, Miguel Brindisi, Roque Avallay y Omar Larrosa (p)), Ferro Carril Oeste 2 (Carlos A. Vidal 2)

15.ª fecha  01/06/1973 en La Plata: Gimnasia y Esgrima La Plata 2 (Héctor Pignani y Eduardo Marasco), Huracán 2 (Omar Larrosa y Roque Avallay)

16.ª fecha 10/06/1973 en Parque Patricios: Huracán 2 (Roque Avallay y Carlos Babington), San Lorenzo 2 (Héctor Scotta y Rubén H. Ayala)

17.ª fecha 24/06/1973 en La Boca: Boca Juniors 4 (Osvaldo Potente 3 y Hugo Curioni), Huracán 1 (Omar Larrosa (p))

18.ª fecha  27/06/1973 en Paternal: Argentinos Juniors 1 (Alfio Basile e/c), Huracán 2 (Carlos Babington y René Houseman)

19.ª fecha  01/07/1973 en Parque Patricios: Huracán 3 (Omar Larrosa 3 (2p)), Newell’s Old Boys 2 (Osvaldo Cerqueiro 2 (2p))

20.ª fecha  04/07/1973 en Parque Patricios: Huracán 1 (Miguel Brindisi), Colón 0

21.ª fecha 08/07/1973 en Villa Crespo: Atlanta 0, Huracán 1 (Eduardo Quiroga)

22.ª fecha 15/07/1973 en Avellaneda: Racing Club 0, Huracán 0

23.ª fecha  24/07/1973 en Parque Patricios: Huracán 1 (Alfio Basile), Vélez Sarsfield 0

24.ª fecha  29/07/1973 en La Plata: Estudiantes de La Plata 0, Huracán 1 (Carlos Babington)

25.ª fecha Libre

26.ª fecha 12/08/1973 en Parque Patricios: Huracán 0, River Plate 1 (Héctor Jerez)

27.ª fecha 15/08/1973 en Paternal: All Boys 0, Huracán 2 (José Scalise y René Houseman)

28.ª fecha  19/08/1973 en Parque Patricios: Huracán 1 (Omar Larrosa (p)), Rosario Central 1 (Aldo P. Poy)

29.ª fecha  26/08/1973 en Villa Crespo: Chacarita Juniors 0, Huracán 0

30.ª fecha  02/09/1973 en Parque Patricios: Huracán 1 (René Houseman), Independiente 0

31.ª fecha  07/09/1973 en Caballito: Ferro Carril Oeste 0, Huracán 0

32.ª fecha 16/09/1973 en Parque Patricios: Huracán 1 (Omar Larrosa (p)), Gimnasia y Esgrima La Plata 2 (Roberto Gonzalo y José R. Palacios)

33.ª fecha  21/09/1973 en Liniers: San Lorenzo 1 (Sergio Villar), Huracán 0

34.ª fecha  30/09/1973 en Parque Patricios: Huracán 2 (Eduardo Quiroga y Omar Larrosa), Boca Juniors 2 (Hugo Curioni 2)

{|
|width="198" valign="top"|
Alineación:
  Héctor Roganti  Nelson Chabay  Daniel Buglione  Alfio Basile  Jorge Carrascosa  Miguel Brindisi  Francisco Russo  Carlos Babington  René Houseman  Omar Larrosa  Roque Avallay  DT: César Luis Menotti|width="25"| 
|valign="middle"|

|}

Suplentes: Miguel Ángel Leyes, Carlos Leone, Eduardo Quiroga, Francisco Del Valle, José Scalise, Edgardo Cantú, Julio Tello, Rubén Ríos, Adolfo Keurikián, Angel Tolisano, Alberto Fanesi, Carlos Zeballos, Alfonso Roma'''.

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Club Atlético Huracán
Historia de equipos de fútbol de Argentina